Municipio de Morton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Morton (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Morton (condado de Day, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Day.
 Municipio de Morton (condado de Tazewell, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Tazewell.
 Municipio de Morton (condado de Page, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Page.
 Municipio de Morton (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Morton (condado de Pawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pawnee.
 Municipio de Morton (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.
 Municipio de Morton (condado de Mecosta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mecosta.
 Municipio de Morton (condado de Boyd, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Boyd.
 Municipio de Morton (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.